«Гальен, восстановленный в своих правах» — французская эпическая поэма, примыкающая к Королевской жесте и Жесте Гарена де Монглана. Её главный герой — внебрачный сын Оливье, паладина Карла Великого.

Поэма сохранилась в так называемой Челтенхэмской рукописи, написана двенадцатисложным рифмованным стихом, насчитывает 4911 строк. В рукописи есть смысловые пропуски, которые в первом издании (1890) восстановлены по ранним прозаическим пересказам.

Содержание 
По содержанию поэма является продолжением «Паломничества Карла Великого в Константинополь и Иерусалим». Поэма снабжена пространной экспозицией, напоминающей предполагаемой аудитории об основных событиях предыдущей поэмы.

От связи Оливье и византийской принцессы Жаклины появляется на свет мальчик, которому дали имя Гальен. Он растет при византийском императорском дворе и долго не знает, кто его отец. Он узнаёт об этом от матери, которая сначала хотела это скрыть от сына, и решает отправиться на поиски Оливье. Его полное приключений путешествие в Европу описано довольно подробно. Он находит отца накануне битвы под Ронсевалем. Происходит их взаимное узнавание. Затем описывается битва и героическая гибель Оливье и Роланда. Гальен тоже принимает участие в сражении и мстит сарацинам за смерть отца.

Поэма кратко пересказывает и «Песнь о Роланде», воспроизводя её основные эпизоды (выбор Ганелона в качестве посла, эпизод с рогом Роланда, разгром сарацин, суд над Ганелоном).

Переработки 
«Гальен» получил огромную популярность в прозаических пересказах, издававшихся вплоть до середины XIX века. Именно благодаря этим пересказам сюжет «Песни о Роланде» был известен в Европе в Новое время (сама поэма о Роланде была вновь открыта лишь в XIX веке).

Издания 
 Galiens li Restores, Schlusstheil des Cheltenhamer Guerin de Monglane unter Beifügung sämmtlicher Prosabearbeitungen zum ersten Mal veröffentlicht von E.Stengel. Marburg, 1890.
 Le Galien de Cheltenham édité par D.M.Dougherty et E.B.Barnes. Amsterdam, 1981.

Литература 
 

Chansons de geste
Поэмы XIII века